Manzano bravo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Malus domestica.
 El nombre común de la planta Malus sylvestris.